Время умирать — многозначное понятие.
 Время умирать — книга Михаила Костина.
 Время умирать — мексиканский фильм Артуро Рипштейна 1966 года.
 Время умирать — французский фильм 1970 года.
 Время умирать — американский фильм 1982 года. 
 Время умирать — польский фильм 2007 года.